Articles with hCards
Рођени 1980.
Либанске певачице
Либанске глумице
Маја Дијаб (; рођена 12. новембра 1980) је либанска поп певачица, забављачица, глумица и телевизијска личност. Она је бивша чланица либанске девојачке групе The 4 Cats.

Рани живот 
Маја Дијаб је рођена у бејрутском кварту Ашрафије у антиохијској грчкој православној породици. Она је најмлађа од деце својих родитеља и има брата Гасана и сестре Грејс и Мону. Завршила је мастер за радијске и телевизијске медије након што је дипломирала на Либанском универзитету.

Дискографија

Студијски албуми

Live албуми

Синглови

Референце